Burggrub ist der Ortsname von

 Burggrub (Geiselwind), Ortsteil des Marktes Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Burggrub (Heiligenstadt in Oberfranken), Ortsteil des Marktes Heiligenstadt in Oberfranken, Landkreis Bamberg, Bayern
 Burggrub (Kirchenthumbach), Ortsteil der Gemeinde Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Burggrub (Krummennaab), Ortsteil der Gemeinde Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Burggrub (Stockheim), Ortsteil der Gemeinde Stockheim, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Burg Grub